Томас Шёнлебе (род. 6 августа 1965 года, Фрауэнштайн, шт. Саксония, ГДР) — восточногерманский легкоатлет, длинный спринтер, чемпион мира 1987 года на дистанции 400 м, рекордсмен Европы (44,33 с) на этой дистанции.

В 1983 году в 18-летнем возрасте стал чемпионом Европы среди юниоров на дистанции 400 метров, на взрослом чемпионате мира того же года занял шестое место с результатом 45,50 с.

Принимал участие в Олимпийских играх 1988, 1992 и 1996 годов. Лучшее достижение на Олимпийских играх — пятое место в полуфинале в 1988 году на дистанции 400 м и четвёртое место в эстафете 4×400 в том же году.

После окончания спортивной карьеры работал банкиром в Хемнице, затем был генеральным директором легкоатлетического клуба «Природный газ Хемниц».

Результаты 
Лучшие результаты по годам

Все результаты 45,20 и лучше на дистанции 400 метров

Примечания 

Бегуны на короткие дистанции Германии
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1988 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1992 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1996 года
Чемпионы мира по лёгкой атлетике